Ива́н Быстри́цкий:
 Быстрицкий, Иван Андреевич (1862—не раньше 1897) — российский юрист, потомственный почётный гражданин Ставрополя (ныне Тольятти).
 Быстрицкий, Иван Гаврилович — Георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; № 2362; 26 ноября 1811.
 Быстрицкий, Иван Иванович — Георгиевский кавалер; майор; № 8756; 26 ноября 1851.